Калибан може да се отнася за:

 Калибан - герой от пиесата „Бурята“ на Шекспир.
 Калибан - спътник на Уран.